Лосьминка — река в Смоленской области России, протекает по территории Вяземского района.

География 
Исток в болотистой местности юго-восточнее деревни Кайдаково. Впадает в реку Вороновку в 6,6 км от её устья по левому берегу, севернее деревни Жегловка. Длина реки составляет 33,4 км, площадь водосборного бассейна — 267 км². Вдоль течения реки находятся деревни Ястребы, Юрино, Митюшино, Лосьмино, Горбы, Кошелево, Ежевицы, Уда, Коханово и Крутое.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 1,6 км: река Толбинка (лв)
 14,4 км: река Светёлка (лв)
 17,4 км: река Песочня (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000020866.

Примечания 

Бассейн Угры
Реки Вяземского района Смоленской области